Chlístov is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Chlístov (okres Třebíč), gemeente in okres Třebíč
 Chlístov (okres Rychnov nad Kněžnou), gemeente in okres Rychnov nad Kněžnou
 Chlístov (okres Benešov), gemeente in okres Benešov